Heartbreaker () може означати:

Артисти 
  або Johnny Thunders and the Heartbreakers — американський панк-рок-гурт
  — американський рок-гурт

Альбом 
 , або назва пісні (див. нижче)
 , альбом, що містить демозаписи, зроблені Баррі Гіббом для альбому Warwick
 ,або назва пісні (див. нижче)
 , або назва пісні
 , або назва пісні (див. нижче)
 , або назва пісні
 , 2000
 , гурту Tangerine Dream, саундтрек до фільму 1984 року
 Heartbreaker — альбом гурту 
 Heartbreaker — альбом гурту 
 Heartbreaker — альбом гурту

Пісні 
 , написана братами Ґібба, 1982
 , 1978
 , 2009
 «Heartbreaker» (пісня Джастіна Бібера), 2013
 , 1969
 , 1999
 , 1979
 , 2008
  — пісня Teriyaki Boyz
 , сингл 2002 року гурту The Rasmus
 «Heartbreaker», пісня 2011 року гурту .
 «» — пісня The Rolling Stones
 «Heartbreaker» — пісня Airbourne з альбому Runnin' Wild
 «Heartbreaker» — пісня Сестр Ендрюс та The Harmonica Gentlemen
 «Heartbreaker» — пісня Акселя Руді Пелла з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня Бі Бі Кінга з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня Caravan з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня The Cardigans з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня Color Me Badd з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня , 1953
 «Heartbreaker» — пісня Danity Kane з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня 
 «Heartbreaker» — пісня Electric Light Orchestra з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня Girls з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня Grand Funk Railroad з альбому On Time
 «Heartbreaker» — пісня Metronomy з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня Майкла Джексона з альбому Invincible
 «Heartbreaker» — пісня MSTRKRFT з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня 
 «Heartbreaker» — пісня Pink, a B-side of the single «»
 «Heartbreaker» — пісня Стіва Аокі з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня The Strawbs з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня Tank з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня Zapp з альбому 
 «Heartbreaker» — пісня Motörhead з альбому Aftershock
 «Heartbreaker» — пісня Alabama Shakes з альбому Boys and Girls, 2012